3 miejscowości w Polsce: 
 Strubiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Zakroczym 
 Strubiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk 
 Strubiny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo